Knäppelören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Knäppelören, Ingå, Nyland, 
 Knäppelören, Borgå, Nyland,

Se även
Knapulön

Robotskapade Finlandförgreningar